Zkratka NDR může mít více významů:

 Německá demokratická republika
 Norddeutscher Rundfunk
 Network Data Representation

Externí odkazy